Eriktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eriktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (9,46 ha)
Kila-Eriktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Norra Lus-Eriktjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Södra Lus-Eriktjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Eriktjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Snus-Eriktjärnen, sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Erktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn